Abramsån (plaats), plaats in de Zweden.
 Abramsån (rivier), rivier in Zweden.